343 Industries (сокр. 343i) — американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр серии Halo с 2007 года. Она расположена в городе Редмонд, штат Вашингтон. Студия была названа в честь персонажа 343 Виновная Искра из серии Halo. Компания была открыта в 2007 году благодаря Microsoft Studios для того, чтобы поддерживать производство контента серии Halo после студии Bungie, у которых к тому моменту нарастали противоречия с Microsoft. Halo 4 стала первой самостоятельной игрой выпущенной из под пера 343i.

История

Создание студии 
343 Industries была основана в 2007 году, после того, как Bungie Studios стала независимой компанией, отделившись от Microsoft. 343i получила своё название в честь персонажа 343 Виновная Искра из серии Halo. Bungie продолжали делать игры серии Halo до 2010 года, их последней игрой стала Halo: Reach. После этого работа над основными проектами серии перешла в руки 343 Industries.

Разработки 
В июле 2009 года стало известно, что 343i работают над аниме во вселенной Halo названным Легенды Хало.. Позже, в том же году, студия создала Halo: Waypoint — загружаемое приложение, которое позволяет отслеживать достижения пользователя в Halo. 343 Industries также расширили свой штаб для разработки новых проектов, наняв 20 сотрудников из ныне расформированной Pandemic Studios. 343i в сотрудничестве с Certain Affinity также разработали второй и третий наборы сетевых карт для Halo: Reach. Компания также сделала ремастер игры Halo: Combat Evolved, названный Halo: Combat Evolved Anniversary, который вышел 15 ноября 2011 года в честь 10-летнего юбилея серии Halo, первая игра которой вышла 15 ноября 2001 года.

Вследствие отделения Bungie от Microsoft в 2007 году, полный контроль над франшизой Halo был передан в руки 343 Industries. Первой абсолютно новой игрой студии стала Halo 4, разработка которой была завершена раньше ожидаемого, а сама игра вышла 6 ноября 2012 года, став первой частью новой трилогии, в состав которой войдут ещё как минимум два проекта спустя годы. На Е3 2013 Microsoft и 343i анонсировали новую часть Halo, которая должна будет появится на Xbox One. Вскоре после анонса, «Трилогия Восстановления» была подтверждена корпоративным вице-президентом Microsoft Studios Филом Спенсером, и должна была быть расширена до «Саги о Восстановителе». В следующем году на Е3 2014 новый проект во вселенной Halo был представлен под названием Halo 5: Guardians, а также была объявлена дата релиза — 27 октября 2015 года. Microsoft и 343 Industries договорились с Mega Bloks о производстве новой линейки игрушек и прочей продукции, связанных с новой сагой. Halo 5: Guardians вышла 27 октября 2015 года, с частично эксклюзивным контентом для тех пользователей, кто до этого купил определённую продукцию Mega Bloks. 343i регулярно осуществляли бесплатную контентную поддержку игры после её релиза.

Известно, что ещё до релиза Halo 5: Guardians 343i начали разработку следующей части саги, которая на данный момент анонсировано с подзаголовком Infinite.

Игры студии

Примечание

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр по алфавиту
Дочерние общества Microsoft